Санта Круз () може да се отнася за:
 Санта Круз (река), Аризона
 Санта Крус (департамент), Боливия
 Окръзи в САЩ
 Санта Круз (окръг, Аризона)
 Санта Круз (окръг, Калифорния)
 Градове
 Санта Круз (Калифорния), САЩ
 Санта Круз (Португалия)
 Санта Круз (остров на Калифорния)
 Санта Крус (острови), Соломонови острови
 Санта Круз (провинция в Аржентина)
 Санта Круз (планинска верига)
 Санта Круз Футебол Клубе, футболен клуб от град Ресифе, Бразилия
 Санта Круз (Коимбра), манастир в Коимбра, Португалия

Вижте също 
 Санта Крус, испанска транскрипция на същото име